Der Kanton Mélisey ist ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Lure im Département Haute-Saône in der Region Bourgogne-Franche-Comté. Sein Hauptort ist Mélisey.

Gemeinden 
Der Kanton besteht aus 33 Gemeinden mit insgesamt  Einwohnern (Stand: ) auf einer Gesamtfläche von  km²:

Bis zur landesweiten Neuordnung der französischen Kantone im März 2015 gehörten zum Kanton Mélisey die 13 Gemeinden Belfahy, Belmont, Belonchamp, Écromagny, Fresse, Haut-du-Them-Château-Lambert, La Lanterne-et-les-Armonts, Mélisey, Miellin, Montessaux, Saint-Barthélemy, Servance und Ternuay-Melay-et-Saint-Hilaire. Sein Zuschnitt entsprach einer Fläche von 198,96 km km2. Er besaß vor 2015 einen anderen INSEE-Code als heute, nämlich 7016.

Veränderungen im Gemeindebestand seit der landesweiten Neuordnung der Kantone 
2017: Fusion Miellin und Servance → Servance-Miellin

Bevölkerungsentwicklung 

Melisey